Tibetseglare (Apus salimalii) är en asiatisk fågel i familjen seglare. Tidigare behandlades den som en underart till orientseglaren (Apus pacificus) och vissa gör det fortfarande.

Utseende 
Tibetseglaren är en stor och gänglig seglare, med långa och spetsiga vingar samt lång, kluven stjärt. Fjäderdräkten är mörk med vit undergump och strupfläck. Jämfört med dess nära släktingar i orientseglarkomplexet (se nedan) har den längre stjärt, smalare vit övergump samt mycket smalare och mot näbben avsmalnande vit strupfläck. Karakteristiskt är också brun hjässa och nacke som kontrasterar med den glansigt svarta manteln. Liksom himalayaseglaren saknar den orientseglarens bleka fjäderspetsar på undersidan.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på östra tibetanska högplatån och i västra Sichuan. Utbredningen vintertid är okänd, men tros åtminstone vara höjdledsflyttare. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Artstatus 
Tidigare betraktades tibetseglaren som en del av orientseglare (A. pacificus), men denna delas numera ofta upp i fyra arter efter studier: tibetseglare, himalayaseglare (A. leuconyx), karstseglare (A. cooki) och orientseglare i begränsad mening. Fortfarande behandlar dock flera auktoriteter komplexet som en och samma art, däribland Birdlife International.

Levnadssätt 
Tibetseglaren häckar i bergstrakter på hög höjd, ovan 3400 meter över havet. Den fäster ofta sitt bo på byggnader, kanske mest känt på Potalapalatset i Lhasa.

Status 
IUCN behandlar den inte ännu som god art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar den indiske ornitologen Sálim Ali (1896-1987).

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Seglare (familj)
Fåglar i palearktiska regionen
Fåglar i orientaliska regionen